Klaster (z ang. cluster) lub używany w niektórych zastosowaniach polski odpowiednik – zgęstek, to zgrupowanie przestrzenne lub powiązanie systemowe mniejszych obiektów w jeden większy.
 klaster (biologia)
 klaster (chemia)
 klaster dyskowy (informatyka)
 klaster komputerowy (informatyka)
 klaster (ekonomia i zarządzanie)
 klaster (muzyka)
 klaster (fizyka)
 klaster (wojsko)